Deckmann ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Gottlieb Deckmann (1798–1837), deutscher Chirurg, Anatom und Hochschullehrer
 Michel Deckmann (* 1996), deutscher Politiker (CDU)